Les Grimani est une famille patricienne de Venise, originaire de Vicence et descendrait des ducs de Lombardie.

Histoire 
Elle arrive à Venise vers l'an 900. Une branche de la famille partit à Constantinople jusqu'à sa chute.

Membres illustres 
Antonio Grimani (1434 – 1523) fut le  Doge de Venise, élu en 1521.
Marino Grimani (1532 – 1605) fut le  Doge de Venise, élu en 1595
 Gerolamo Grimani, Procurateur de Saint-Marc, ne fut pas élu doge, malgré deux tentatives. On peut voir son portrait sous les traits de saint Jérôme en habit de cardinal, dans une Nativité de Véronèse datant de 1582-1583, conservée dans l'Église San Giuseppe di Castello.
Pietro Grimani (1677 – 1752) est le  Doge de Venise, élu en 1741.
Domenico Grimani (1461 - 1523) fut un cardinal.
Vincenzo Grimani (1652 - 1710), fut un cardinal.
Marino Grimani (cardinal) (1489 - 1546) fut un cardinal.

Palais de Venise 

Ca' Grimani ou Palais Grimani Marcello
Palais Grimani Mayer, 
Palais Grimani in Via Garibaldi, 
Palais Grimani a Santi Giovanni e Paolo, 
Palais Grimani a Santa Maria Zobenigo,

Toponyme 
Pettorazza Grimani, commune italienne de la province de Rovigo.
Rio del Grimani, canal de Venise.
Villa Gazzotti Grimani, villa d'Andrea Palladio sise à Bertesina, Vicence.

Autres Grimani 
 Maria Margherita Grimani, compositrice italienne, active à Vienne entre 1713 et 1718.

Notes et références

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Liens externes 

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien